Бостон Ред Сокс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 95 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда попала благодаря лучшей разнице побед и поражений среди всех команд, занявших второе место в дивизионах Американской лиги. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Чикаго Уайт Сокс и уступила в серии 0-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Чикаго Уайт Сокс — Бостон Ред Сокс 3-0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Бостон Ред Сокс
МЛБ в сезоне 2005